СШП — аббревиатура, которая может обозначать:
 сверхширокополосные сигналы;
 система шумопонижения;
 Соединённые штаты Пиндостана — оскорбительное название США, происходящее от «пиндос» — уничижительного прозвища американцев.